Scott Hamilton (musicus), een Amerikaans saxofonist
Scott Hamilton (kunstschaatser), een Amerikaanse kunstrijder